Canalul auditiv sau conductul auditiv extern  conduce 
undele sonore la membrana timpanică. 
În conductul 
auditiv extern există glande care secretă cerumen, cu rol 
de purificare a aerului, prin reținerea particulelor inerte și 
protejare a timpanului.